Die Ebel German Open 1989 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Mai 1989 in Hamburg stattfand. Es war Teil der Grand Prix 1989 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. Es gehörte zur Grand Prix Super Series, der zweithöchsten Kategorie der Tour.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht bestplatzierten Spieler im Einzel und vier besten Paarungen im Doppel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.

Der Vorjahressieger im Einzel, der Schwede Kent Carlsson schied diesmal früh in der zweiten Runde aus. Es gewann der Tschechoslowake Ivan Lendl das Finale gegen den Österreicher Horst Skoff in drei Sätzen (das Finale wurde im Best-of-Five gespielt). Lendl holte damit seinen fünften Titel der Saison und den 78. Titel seiner Karriere. Er hatte schon 1987 bei dem Event triumphiert.

Im Doppel traten die Titelverteidiger Darren Cahill und Laurie Warder nicht wieder zusammen an. Cahill spielte gar kein Doppel und Warder schied im Viertelfinale aus. Es gewann die spanische Brüderpaarung aus Emilio Sánchez Vicario und Javier Sánchez.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

Grand Prix 1989 (Tennis)
Tennisturnier in Hamburg